Knebel har flere betydninger:

Knebel (by) – en by på Djursland, der har lagt navn til Knebel Sogn
Knebel (klokke) – en metalstang ophængt inden i en klokke
Knebel (mund) – noget, der anbringes i munden på en person for at forhindre vedkommende i at sige noget